Wackers ist der Familienname folgender Personen:

 Cora Wackers (1909–1985), deutsche Opernsängerin (Sopran)
 Heinz Wackers (1925–2012), deutscher Eishockeytorwart